Zutik, palabra en euskera que significa en pie, puede referirse a:

 Zutik, organización política del País Vasco (España); 
 Zutik, primer boletín periódico publicado por la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA); 
 Zutik, órgano de expresión del desaparecido partido político español Liga Komunista Iraultzailea (LKI); o
 Zutik Euskal Herria, documento político de Batasuna de febrero de 2010.